Mełgiew peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Mełgiew, gmina rurale du powiat de Świdnik
 Mełgiew, village et chef-lieu de la gmina